Aleksanterinkatu peut désigner les rues suivantes en Finlande :

 Aleksanterinkatu, rue à Helsinki ;
 Aleksanterinkatu, rue à Lahti ;
 Aleksanterinkatu, rue à Oulu ;
 Aleksanterinkatu, rue à Tampere.